, de son vrai nom Usagi Small Lady Serenity est un personnage de fiction, protagoniste de la franchise Sailor Moon créée par Naoko Takeuchi. Fille de Sailor Moon et Tuxedo Mask, elle acquiert la possibilité de devenir une guerrière sous le nom de .

Biographie 

Chibiusa est une petite fille aux cheveux roses et aux yeux rouges. Elle est la fille de King Endymion et de Neo-Queen Serenity, les souverains de Crystal Tokyo. Elle ne se sépare jamais de Luna P, une balle en forme de chat ressemblant à Luna qui, peut se transformer en n'importe quel objet. Bien que son apparence soit celle d'une fillette, elle est âgée d'environ 900 ans. Elle est plutôt immature et pleurnicharde, comme sa mère. Ses parents la surnomment « Small Lady », ce qui signifie littéralement « petite demoiselle ».

Dans le manga et le dessin animé Sailor Moon Crystal 

Chibiusa apparaît dans l’acte 14 du manga et du dessin animé Pretty Guardian Sailor Moon Crystal. Petite fille plutôt angoissée, elle a 900 ans au , sa croissance s’est stoppée pour une raison inconnue. Elle admire fortement sa maman, Neo-Queen Serenity, qu’elle trouve parfaite, belle, forte et intelligente. Ce qui l’inhibe beaucoup, car elle se trouve pleurnicharde et inutile. Elle ne possède aucun pouvoir magique et est régulièrement moquée par ses camarades de classe à cause de son impotence. Sa seule amie est Sailor Pluto, la gardienne du Temps.

Un jour, Chibiusa décide de s’emparer du Cristal d’argent pour voir si elle possède réellement un pouvoir magique. C’est à ce moment que le clan Black Moon décide d’attaquer Crystal Tokyo. La Terre est alors ravagée et, volant une clé du temps à Sailor Pluto, retourne dans le passé, au . Son but est alors de s’emparer du Cristal d’argent du  et de combiner ses pouvoirs au Cristal d’argent du  pour sauver son époque. Elle atterrit littéralement sur Mamoru et Usagi, qui flirtaient dans un parc. Menaçant Usagi avec une arme factice, elle se mue ensuite dans son silence et ne s’ouvre son cœur qu’à Mamoru. Comprenant qu’elle ne peut sauver seule sa maman et Crystal Tokyo, elle se remémore les nombreuses discussions avec son père, King Endymion, qui prêtait à la guerrière légendaire Sailor Moon une force invincible. Elle décide alors d’emmener Tuxedo Mask, Sailor Venus et Sailor Moon au . La situation s’enlise et après que Sailor Moon est enlevée par le clan Black Moon, Chibiusa emprunte la porte du Temps et est capturée par Wiseman. Elle devient alors Black Lady, une jeune femme empreinte de pouvoirs maléfiques, souhaitant détruire Crystal Tokyo et s’unir avec Tuxedo Mask. Mais alors que Sailor Pluto se sacrifie pour la sauver, Black Lady comprend qu’elle possède une véritable amie et se transforme en guerrière Sailor, Sailor Chibi Moon. Son Cristal d’argent s’est activé, et Chibiusa a désormais l’apparence d’une fillette de 10 ans. Avec l’aide de Sailor Moon, elle parvient à tuer Death Phantom et la Terre du  est alors sauvée.

Chibiusa reste néanmoins au  afin de s’entraîner. En cherchant son chapeau qui s’était envolé, elle tombe par hasard sur Hotaru Tomoe, en pleine crise de dédoublement de personnalité. Rejointe par Usagi, les jeunes filles sont attaquées par un monstre et Chibiusa est blessée au bras. Hotaru décide de la soigner, car elle possède naturellement un pouvoir de guérison. Les deux jeunes filles deviennent alors amies et Chibiusa montre à Hotaru son Cristal d’argent, qui semble avoir un effet positif sur la frêle Hotaru. Cependant, Sailor Uranus et Sailor Neptune soutiennent qu’Hotaru est Sailor Saturn, la guerrière de la mort et de la destruction, et que son éveil provoquera le Silence sur Terre. Refusant cette hypothèse, Chibiusa part rejoindre sa nouvelle amie, mais la surprend déshabillée et comprend que des pans entiers de son corps ont été remplacés par des machines. En combinant son pouvoir avec celui de Sailor Moon et Tuxedo Mask, elle crée le Saint Graal afin de sauver Hotaru et la Terre. Cependant, Hotaru vole le Cristal d’argent à Chibiusa et en l’avalant, devient Mistress Nine. Chibiusa se meurt, maintenue seulement en vie par Tuxedo Mask. Heureusement, Hotaru, dans le corps de Mistress Nine, veille sur son Cristal d’argent et parvient à le lui restituer. Grâce au pouvoir du Graal, Chibiusa devient finalement Super Sailor Chibi Moon.

La Terre débarrassée des Death Busters, Chibiusa et Usagi rencontrent Helios lors d’une éclipse solaire. Sous sa forme de Pégase, il demande à Chibiusa, qu’il surnomme « gente demoiselle », de sauver le royaume de l’Elysion, qui se trouve au centre de la Terre. Pour cela, il a besoin qu’une belle jeune fille utilise sa pierre magique pour lever le sceau sur le Golden Crystal. Helios aide Super Sailor Moon et Super Sailor Chibi Moon à battre le Dead Moon Circus qui le retient prisonnier en leur offrant chacune un kaléidoscope, qui leur permet de lancer l’attaque conjointe « Moon Gorgeous Meditation! ». Super Sailor Chibi Moon s’allie à Super Sailor Saturn afin de battre le Dead Moon Circus et les deux jeunes guerrières font la connaissance de l’Amazon Quartet, quatre jeunes filles manipulées par la maléfique Queen Nehelennia. Ce sont en fait les futures gardiennes de Sailor Chibi Moon, dans le futur : Sailor Ceres, Sailor Vesta, Sailor Juno et Sailor Palla. En combinant ses pouvoirs avec toutes les autres guerrières, Super Sailor Moon améliore non seulement son pouvoir, mais aussi les pouvoirs de ses camarades. Ainsi, Super Sailor Chibi Moon atteint sa forme ultime et devient Eternal Sailor Chibi Moon. Eternal Sailor Moon vainc finalement le Dead Moon Circus et Chibiusa réalise qu’elle est amoureuse d’Helios. En embrassant le jeune homme, son Cristal d’argent évolue et devient le Pink Moon Crystal. Helios sort de son sommeil éternel. Chibiusa, devenue une vraie , décide de retourner pour de bon au .

Cependant, lors d’une fête en son honneur, un orage apparaît brusquement dans le ciel. C’est la manifestation que le passé est en train de changer. Eternal Sailor Chibi Moon, accompagnée de son Sailor Quartet, revient toutefois au  pour aider Eternal Sailor Moon à vaincre le Shadow Galactica et Sailor Galaxia. L’ennemie vaincue, elle retourne définitivement au .

Dans le dessin animé Sailor Moon 

Chibiusa apparaît dans l’épisode 60 de la saison Sailor Moon R. Petite fille âge d’environ 6 ans, elle arrive du  et cherche à obtenir le Cristal d’argent afin de sauver son époque. Elle tombe littéralement sur Usagi et Mamoru ; la petite fille embrasse d’ailleurs accidentellement le jeune homme. Menaçant Usagi avec un pistolet factice, elle lui ordonne de lui donner le Cristal d’argent. Usagi soutient qu’elle ne sait pas ce que c’est, et Chibiusa disparaît. Rentrant chez elle, Usagi découvre que la petite fille a investi sa maison, de nombreuses photos de famille ont été modifiées pour y inclure Chibiusa. La famille Tsukino agit comme si la petite fille avait toujours été la cousine d’Usagi et Shingo. Plus tard, chez Rei, Chibiusa tente de voler une nouvelle fois le Cristal d’argent en droguant la boisson de Rei, Ami, Makoto, Usagi et Minako. Heureusement, Usagi ne boit pas le thé et elle administre une fessée à Chibiusa, qui, en pleurs, se met à dégager une formidable énergie. Un croissant de Lune apparaît sur son front. Cette vague d’énergie attire le clan Black Moon, et celui-ci surnomme la petite fille « Rabbit ». Tuxedo Mask la sauve, mais a des visions d’une ville détruite et Sailor Moon mourant dans une nuée de flammes. Mamoru décide alors de rompre avec Usagi pour la protéger.

Ignorant d’une part qu’Usagi est en réalité Sailor Moon et d’autre part, que le Cristal d’argent est dans la broche de la guerrière, Chibiusa désespère de retrouver le puissant diamant et tente de retourner plusieurs fois dans le futur, en vain. Elle compte néanmoins sur le soutien de « Puu », Sailor Pluto, qu’elle contacte via Luna P. Chibiusa décide de faire confiance aux guerrières Sailor et leur révèle alors qu’elle vient du futur et que sa mère a été attaquée par le clan Black Moon. Persuadé que Chibiusa détient le Cristal d’argent, le clan a poursuivi « Rabbit » jusqu’au . Finalement, lors d’une attaque de Rubeus, Chibiusa comprend qu’Usagi et ses amies sont les guerrières Sailor. La petite fille est troublée, et n’accepte pas que Sailor Moon soit Usagi, une adolescente si peu fiable et si pleurnicharde. Elle décide alors de voler la broche de la guerrière alors même que Rubeus kidnappe les autres guerrières Sailor. Finalement, ensemble, Sailor Moon et Chibiusa parviennent à sauver les guerrières et la petite fille décide d’emmener ses amis au , à Crystal Tokyo. Là, ils font la connaissance de King Endymion, la future incarnation de Tuxedo Mask. Il leur révèle qu’Usagi et Mamoru sont les parents de Chibiusa. Neo-Queen Serenity, la future reine de Crystal Tokyo, est endormie dans un cercueil de cristal. King Endymion explique que le clan Black Moon a pu attaquer Crystal Tokyo, car le Cristal d’argent avait alors disparu. Chibiusa a en réalité touché le précieux diamant et l’a absorbé, sans le savoir. Rongée par la culpabilité d’avoir créé un cataclysme sur Terre, Chibiusa se fait habilement manipuler par Wiseman qui, en trafiquant ses souvenirs, la persuade que personne ne l’aime. Elle devient alors Black Lady, le fidèle bras droit de Wiseman. Elle retourne dans le  afin de détruire définitivement Tokyo. Sailor Moon et ses amies, parties à sa poursuite, tentent de la guérir en l’exposant au pouvoir du Cristal d’argent, en vain. C’est en s’unissant de nouveau avec Tuxedo Mask que Sailor Moon se transforme en Neo-Queen Serenity et en dégageant un amour maternel incommensurable, elle parvient à ramener sa fille du bon côté. Chibiusa expulse alors le Cristal d’argent du futur de son corps et en s’alliant avec Neo-Queen Serenity, devient à son tour une princesse. Toutes deux parviennent à tuer Wiseman. La Terre du  étant sauvée, Chibiusa décide de retourner vivre à son époque.

Chibiusa revient toutefois dans la saison Sailor Moon S. Devenue une fille âgée d’environ huit ans, elle a désormais des pouvoirs magiques et peut se transformer en guerrière, Sailor Chibi Moon. C’est Neo-Queen Serenity qui l’a renvoyée dans le  afin de perfectionner son entraînement et rencontrer de nouveaux amis. Chibiusa fait ainsi la connaissance d’Hotaru Tomoe et les deux jeunes filles deviennent très proches, malgré les crises de dédoublement de personnalité d’Hotaru. Mais Sailor Uranus et Sailor Neptune comprennent finalement que la mystérieuse jeune fille malade est en réalité Sailor Saturn, et que son éveil pourrait amener l’apocalypse sur Terre. Malgré tout, et avec la bienveillance de ses parents, Chibiusa continue de fréquenter Hotaru. Sailor Chibi Moon voit son costume légèrement évoluer quand sa mère, Sailor Moon, devient Super Sailor Moon en touchant le Graal. La petite guerrière a désormais des ailettes dans ses cheveux et ses attaques échouent moins souvent. Les Death Busters, qui comprennent que le cœur pur de Chibiusa peut éveiller Mistress Nine, qui se cache dans le corps d’Hotaru, tendent un piège à Sailor Chibi Moon et la kidnappe. Hotaru avale alors le cœur pur de son amie et s’éveille en tant que Mistress Nine. Chibiusa est alors seulement maintenue en vie par Mamoru, qui lui transmet son énergie. Finalement, Sailor Saturn parvient à annihiler Mistress Nine et à restituer son cœur pur à la petite fille. Chibiusa est toutefois triste du décès d’Hotaru, mais sait qu’elles se reverront tôt ou tard.

Dans la saison Sailor Moon SuperS, le cirque Dead Moon arrive sur Terre pour y débusquer Pégase, qui se cache dans le rêve le plus beau, matérialisé par un miroir doré. C’est en réalité Chibiusa qui possède ce miroir. Elle rencontre Pégase dans ses songes, avant que celui-ni ne lui offre finalement le , un objet qui lui permet de communiquer avec elle. Il augmente les pouvoirs de Sailor Chibi Moon, qui devient Super Sailor Chibi Moon. Elle obtient un carillon avec laquelle elle peut appeler Pégase à tout moment en criant « Twinkle Yell ». Queen Nehelennia et le cirque Dead Moon comprennent finalement que la corne de Pégase est le Golden Crystal qu’ils recherchent pour s’approprier la Terre et que le rêve de Chibiusa abrite le cheval ailé. Super Sailor Chibi Moon découvre que Pégase est en forme la forme alternative de Helios, un jeune homme chargé de protéger la Terre. Chibiusa tombe amoureuse de Helios. La jeune fille est finalement enlevée par Queen Nehelennia qui, depuis son palais situé dans le ciel, la jette dans le vide. Elle est sauvée par Usagi qui se transforme en Princess Serenity et Pégase.

Enfin, dans la dernière saison, Sailor Stars, Chibiusa commence à disparaître après que Mamoru ait été enlevé par Queen Nehelennia. En effet, son père étant mourant, elle ne peut plus exister, ce qui provoque un paradoxe temporel. Elle décide néanmoins d’aider Sailor Moon à combattre l’ennemie et est séparée de ses amies, à l’exception de Sailor Saturn, réveillée pour l’occasion. Toutes les guerrières Sailor parviennent à lever la malédiction sur Mamoru et toutes ensemble, changent la destinée de Queen Nehelennia qui devient une bonne personne. Chibiusa retourne alors définitivement au .

Pouvoirs magiques

Transformations 

 NC : non connu à la date d'édition de la page

Attaques 

 NC : non connu à la date d'édition de la page

Interprétations

Dessins animés

Comédies musicales 

 Ai Miyakawa :
 Sailor Moon S - Usagi Ai no Senshi e no Michi (1994)
 Sailor Moon S - Henshin - Super Senshi e no Michi (1995)
 Sailor Moon S - Henshin - Super Senshi e no Michi (Kaiteiban) (1995)
 Mao Kawasaki :
 Sailor Moon S - Usagi Ai no Senshi e no Michi (1994)
 Sailor Moon S - Henshin - Super Senshi e no Michi (1995)
 Sailor Moon S - Henshin - Super Senshi e no Michi (Kaiteiban) (1995)
 Natsumi Takenaka
 Sailor Moon SuperS - Yume Senshi - Ai - Eien ni... (1995)
 Tamaki Dia Shirai
 Sailor Moon SuperS - Yume Senshi - Ai - Eien ni... (1995)
 Sailor Moon SuperS - (Kaiteiban) Yume Senshi - Ai - Eien ni... Saturn Fukkatsu Hen (1996)
 Sailor Moon Sailor Stars (1996)
 Ayano Gunji
 Shin Densetsu Kourin (1998)
 Kaguya Shima Densetsu (1999)
 Kaguya Shima Densetsu (Kaiteiban) Natsuyasumi! Houseki Tankentai (1999)
 Shin / Henshin - Super Senshi e no Michi - Last Dracul Jokyoku (2000)
 Arisu Izawa
 Kessen / Transylvania no Mori - Shin Toujou! Chibi Moon wo Mamoru Senshi-tachi (2000)
 Kasumi Takabatake
 Kessen / Transylvania no Mori (Kaiteiban) - Saikyou no Kataki Dark Cain no Nazo (2001)
 Last Dracul Saishuu Shou - Chou Wakusei Death Vulcan no Fuuin (2000)
 Noel Miyazaki
 Tanjou! Ankoku no Princess Black Lady (2001)
 Tanjou! Ankoku no Princess Black Lady (Kaiteiban) - Wakusei Nemesis no Nazo (2001)
 10th Anniversary Festival - Ai no Sanctuary (2002)
 Aisha Yamamoto
 Tanjou! Ankoku no Princess Black Lady (Kaiteiban) - Wakusei Nemesis no Nazo (2001)
 Nanami Ohta
 Mugen Gakuen - Mistress Labyrinth (2002)
 Mao Ohno
 Mugen Gakuen - Mistress Labyrinth (Kaiteiban) (2003)
 Starlights - Ryuusei Densetsu (2003)
 Mina Horita
 Starlights - Ryuusei Densetsu (2003)
 Moe Oosaki
 Kakyuu-Ouhi Kourin - The Second Stage Final (2004)
 Shin Kaguya Shima Densetsu (2004)
 Shin Kaguya Shima Densetsu (Kaiteiban) - Marinamoon Final (2005)
 Kokoro Kuge
 Petite étrangère (2014)
 Un Nouveau Voyage (2015)
 Airi Kanda
 Petite étrangère (2014)
 Un Nouveau Voyage (2015)
 Amour Eternal (2016)

Chibiusa Tsukino en différentes langues 

 Note : la plupart des adaptations de la réédition du manga de 2003 reprennent les noms originaux japonais.

  : Little Sera (꼬마 세라) / Little Sailor Moon (꼬마 세일러 문)
  : Chibiusa / Guerrero Chibi Luna
  : Rini / Sailor Mini Moon
  : Mini-Bunny puis Camille( du manga), Camille (dessin animé de 1992) / Sailor Chibi Moon
  : Tùzǐ Dong(豆釘兔) / Sailor Kitty Moon
  : Little rabbit(小小兔)(animé), Little rabbit(小阿兔)(manga) / sailor little rabbit fairy(水手小兔仙子)(animé), sailor little moon(水手小月亮)(manga)
 : Chibiusa / Sailor Chibiusa
  : Chibiusa / Navegante Chibi Moon
  : Camille / Kiss Holdtunder
  : Chibiusa / Sailor Moon Jr.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Filmographie 
 Sailor Moon R (1993) de Junichi Sato et Kunihiko Ikuhara, d'après l'œuvre de Naoko Takeuchi, épisodes 47 à 89
 Sailor Moon S (1994) de Kunihiko Ikuhara, d'après l'œuvre de Naoko Takeuchi, épisodes 90 à 127
 Sailor Moon SuperS (1995) de Kunihiko Ikuhara, d'après l'œuvre de Naoko Takeuchi, épisodes 128 à 166
 Pretty Guardian Sailor Moon Crystal (2014), de Munehisa Sakai

Sailor Senshi
Super-héros japonais
Élève de fiction